Branca-ursina é o nome comum dados a diversas espécies vegetais:

 Acanthus mollis
 Heracleum sphondylium